Cytinus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cytinus ingår i familjen Cytinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Cytinus